Ballestera puede referirse a:
 El nombre común de la planta Helleborus foetidus.
 El nombre común de la planta Helleborus viridis.
 El nombre común de la planta Phlomis herba-venti
 El nombre común de la planta Veratrum album.
Aspillera.